Le championnat du monde de volley-ball masculin,
 Le championnat du monde de volley-ball féminin.

Voir aussi 
 Un championnat du monde.